Dvor može označavati:

 dvor
 dvorište
 dvorac
 Dvor (općina), općina u Sisačko-moslavačkoj županiji
 Dvor (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko, BiH
 Dvor (Ljubljana - Šentvid, Slovenija), naselje u općini Šentvid, Slovenija
 Dvor (Šmarje pri Jelšah, Slovenija), naselje u općini Šmarje pri Jelšah, Slovenija